Marchis ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessio De Marchis (1684–1752), italienischer Maler 
 Domenico De Marchis (1652–1718) italienischer Maler und Graveur
 Franck Marchis (* 1973), französischer Astronom  
 Marcella De Marchis (1916–2009), italienische Kostümbildnerin
 Vittorio Marchis (1950), italienische Historiker

Marchis steht für:
 (6639) Marchis, Asteroid des Hauptgürtels